Барышев, Владимир Викторович (род. 1973) — российский ученый, кандидат медицинских наук.
 Барышев, Владимир Иванович (род. 1959) — российский политик, депутат Государственной Думы I созыва.
 Барышев, Владимир Леонидович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Барышев, Владимир Михайлович (1913—1992) — российский авиаконструктор, лауреат Ленинской и Государственной премий.